Гран-при США 1965 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 3 октября 1965 года на трассе Уоткинс-Глен.

Перед гонкой команда «Феррари» осталась без своего лидера Джона Сёртиса, который попал в тяжёлую аварию и получил множественные переломы в гонке Канадо-Американского кубка на автомобиле «Лола-Шевроле». Единственного гонщика заводской команды «Феррари» Лоренцо Бандини в Уоткинс-Глене поддержали гонщики стартовавшей на автомобилях «Феррари» частной североамериканской команды «North American Racing Team» Педро Родригес и дебютировавший в Формуле-1 Боб Бондурант. Команда «Брэбем» сократила свой состав до двух гонщиков, при этом Джек Брэбем вновь вернулся за руль своего автомобиля, а «Лотус», наоборот, заангажировал мексиканца Мойзеса Солану в помощь постоянным гонщикам Джиму Кларку и Майку Спенсу.

Выигравший две последние квалификации Кларк на этот раз уступил первое место на старте Грэму Хиллу, оставшись вторым. На старте Хилл удержал лидерство, Кларк шёл вторым, а на третье место пробился Джеки Стюарт, стартовавший шестым. На втором круге Кларк вышел в лидеры, но два круга спустя вновь пропустил Хилла, а через некоторое время сошёл из-за поломки двигателя. Кругом спустя после схода Кларка из борьбы выбыл Джеки Стюарт, у которого сначала сломался привод акселератора, а затем рассыпалась передняя подвеска автомобиля. Хилл ошибся в пилотировании на 38 круге и потерял много времени, но несмотря на это, сумел удержать лидерство и довести гонку до победы.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1 Грэм Хилл

2-4 Джим Кларк

5-110 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

1965
События 3 октября
Октябрь 1965 года
1965 год в Нью-Йорке
Гран-при США
Спорт в США в 1965 году